Саман — будівельний стіновий матеріал, невипалена цегла.

Топонім 
 Саман — місто у Ірані, провінція Чехармехаль і Бахтіарія
 Саман — муніципалітет у Франції, у регіоні Південь-Піренеї, департамент Верхня Гаронна.

Див. також 
 Саманіди
 Самані (Хоккайдо)
 Саманьєго (Алава)
 Саманідська держава